Амејалко има више значења:

 Амејалко (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амејалко (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику